Boros (plaats), plaats in West-Java, Indonesië.
 Boros (geslacht), geslacht van spinnen uit de familie Boridae